Just a Kiss est un film américain réalisé par Fisher Stevens en 2002 ;
 Just a Kiss (Ae Fond Kiss...) est un film britannique réalisé par Ken Loach en 2004 ;
 Just a Kiss est une chanson du groupe Lady Antebellum sortie en 2011.